Kleef (stad), een stad in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Kreis Kleve, een district in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Hertogdom Kleef, een voormalig Hertogdom
 Kleve (Steinburg), een gemeente in Kreis Steinburg, Sleeswijk-Holstein
 Kleve (Dithmarschen), een gemeente in Kreis Dithmarschen, Sleeswijk-Holstein